Entella steht für:

 eine antike Stadt auf Sizilien, heute Contessa Entellina in Italien 
 Entella (Fluss), ein Fluss in der Provinz Genua, Italien 
 Entella (Schiff), ein italienisches Frachtschiff, welches im Zweiten Weltkrieg von dem britischen U-Boot HMS Safari (P211) versenkt wurde